

Ссылки 
Международный олимпийский комитет - Нагано 1998 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1998
Итоги зимних Олимпийских игр